Haagse Straathockey Klub
 Hanyu Shuiping Kaoshi